Stazione di Hoshikawa – stazione ferroviaria nella prefettura di Kanagawa in Giappone
 Stazione di Hoshikawa – stazione ferroviaria nella prefettura di Mie in Giappone
 Stazione di Kami-Hoshikawa – stazione ferroviaria nella prefettura di Kanagawa in Giappone